Chatin ist der Familienname folgender Personen:

 Adolphe Chatin (1813–1901), eigentlich Gaspard Adolphe Chatin,  französischer Botaniker
 Joannes Chatin (1847–1912), französischer Zoologe und Botaniker, Sohn von Gaspard Adolphe Chatin
 Paul-Loup Chatin (* 1991), französischer Automobilrennfahrer

Châtin ist

 ein Dorf in Burgund, siehe Châtin

Siehe auch:
 Chaitin